Утсалинское сельское муниципальное образование — сельское поселение в Ики-Бурульском районе Калмыкии. Административный центр и единственный населённый пункт в составе СМО — посёлок Ут Сала.

География 

Поселение расположено в северо-восточной части Ики-Бурульского района и граничит:

 на западе — со Багабурульским СМО;
 на юге — с Ики-Бурульским СМО;
 на юго-востоке — со Светловским СМО;
 на востоке и севере — с Яшкульским районом (Цаган-Уснское, Хартолгинское и Гашунское СМО).

Население

Национальный состав 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Примечания

Ссылки 

Муниципальные образования Ики-Бурульского района
Сельские поселения Калмыкии